Japans landslag i ishockey kan vara:

Japans damlandslag i ishockey.
Japans herrlandslag i ishockey.